Беасайн () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гипускоа в составе автономного сообщества Страна Басков (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Гойерри. Занимает площадь 30,02 км². Население — 13680 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 42 км.

История 
Город основан в 1615 году.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Beasain/Beasaingo Udala
 Beasain en Google Maps

Муниципалитеты Гипускоа